Pedro II, Pedro Romano ou Pedro, o Romano é o  nome que adotará o último papa, de acordo com supostas interpretações das profecias de São Malaquias, que na verdade provavelmente não foram realmente escritas por ele, pois apesar do santo ter vivido no século XII, o primeiro registro histórico delas são de 1595. Segundo essas falsas profecias atribuídas à São Malaquias, Pedro II seria o segundo pontífice a adotar essa denominação uma vez que o primeiro papa foi São Pedro, primeiro Papa. Estas profecias ganharam grande relevância, implicitamente, na Igreja Católica ao considerar, em geral, que o Cardeal Joseph Ratzinger escolheu o nome Bento XVI, com base nestas profecias. Este papa, na profecia, é conhecido como Pedro, o Romano, e estaria supostamente ligado ao fim do mundo e à segunda vinda de Cristo.

Nome e suas conotações 
Por respeito ao Apóstolo Pedro, nunca nenhum Papa adotou o nome de Pedro II. Considera-se improvável que qualquer futuro Papa irá escolher o nome. Muitos Papas, porém, tinham "Pedro" como seu nome de batismo, mais recentemente o Papa Bento XIII (Pietro Orsini). Da mesma forma que os Papas João Paulo I e João Paulo II se referiam a João XXIII e a Paulo VI, também Pedro Romano se poderá referir, literal ou metaforicamente, a uma invocação de dois Papas: São Pedro, por se iniciar uma refundação da Igreja Católica e por ter sido perseguido e Mártir em tempos que pareciam ser finais, e o Papa Romano, cujas circunstâncias de eleição se assemelham às do futuro Pontífice Máximo.

A probabilidade dessa escolha, entretanto, é sugerida no final da Profecia dos Papas atribuída a São Malaquias, um texto que é bem conhecido nos círculos católicos, apesar da Igreja não ter posição oficial. A profecia se refere a um Petrus Romanus (Pedro, o Romano) como o Papa final: que iria "alimentar suas ovelhas em muitas tribulações" e no "dia da perseguição final". Sobre a "destruição da cidade de sete colinas" acredita-se na possibilidade desde a destruição da cidade de Roma até a destruição física e doutrinária do Vaticano e mesmo com o fim da Igreja Católica. Estudiosos e místicos sugerem o nome de Pedro II com uma conotação apocalíptica.

Falsa Profecia 
Vale destacar que essa profecia dos papas não é aceita pela Igreja Católica, e provavelmente nunca foram escritas por São Malaquias.

Ver também 
Profecia dos Papas
Nome papal
Falso profeta
Papa João XX
Lendas em torno do papado

2. https://pt.aleteia.org/2020/11/10/a-profecia-de-sao-malaquias-sobre-os-papas-e-verdadeira/

Profecias
Escatologia
Teorias da conspiração
Antipapas